Гран-при Венгрии 2005 года – гонка Формулы-1. Гран-при состоялось с 29 по 31 июля, 2005 года на трассе Хунгароринг.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул: Михаэль Шумахер - 1:19,882
 Быстрый круг: Кими Райкконен - 1:21,219
 Круги лидирования: Михаэль Шумахер 1-15, 23-35 (28); Хуан-Пабло Монтойя 16-22, 38-40 (10); Кими Райкконен 36-37, 41-70 (32).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии